Плодоядните прилепи (Pteropodidae) са семейство дребни бозайници от разред Прилепи (Chiroptera), обособени в самостоятелен подразред Megachiroptera.

Разпространени са в тропичните и субтропични области от източното Средиземноморие до Южна Азия. Размерът им варира в широки граници – от 6 cm дължина при най-дребните до размах на крилата 1,7 m и маса 1,6 kg при най-едрите представители. С едно изключение, плодоядните прилепи не използват ехолокация, а се ориентират чрез зрението и обонянието си. Хранят се с плодове и цветен нектар, като живеят главно по дърветата.

Родове